Niedźwiedź (gromada w powiecie limanowskim)
 Niedźwiedź (gromada w powiecie miechowskim)
 Niedźwiedź (gromada w powiecie ostrołęckim)
 Niedźwiedź (gromada w powiecie ostrzeszowskim) (kępiński/ostrzeszowski)
 Niedźwiedź (gromada w powiecie staszowskim) (opatowski/staszowski)
 Niedźwiedź (gromada w powiecie ząbkowickim)